Анжела:

 Анжела — женское русское личное имя греческого происхождения.
 Анжела — персонаж в комиксе Тодда Макфарлейна «Спаун».

См. также